(1895-1953), sculpteur allemand ;
 Heinz-Hermann Koelle (1925-2011), ingénieur et pilote allemand ;
  (1763–1797), médecin et botaniste allemand ;
 Sigismund Koelle (1820-1902), personnalité religieuse allemande.